Saint-Lary (Ariège)
Saint-Lary (Gers)
ook:
Saint-Lary-Boujean,  Haute-Garonne
Saint-Lary-Soulan,  Hautes-Pyrénées